John Allan peut désigner :
 John Allan (1905-1958), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Allan (1934-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Allan (1963-), un joueur de rugby à XV international écossais et sud-africain ;
 John Allan, un homme politique et chef rebelle néo-écossais.